Fladså kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Fladså (å), 
 Fladså kommun, tidigare kommun, Själland